A Liga dos Campeões da AFC de 2009 foi a 28ª edição da liga. O vencedor, , disputou o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA 2009 nos Emirados Árabes Unidos.

A Liga dos Campeões foi ampliada para 35 clubes nesta edição. Uma etapa suplementar na fase eliminatória foi adicionada a fim de que até os vices, bem como os vencedores de cada grupo avançassem. Em cada equipe foi permitido um campo máximo de quatro jogadores estrangeiros nesta temporada, um dos quais deveria ser proveniente de um país da AFC.

Em 5 de novembro de 2008, foi anunciado que a empresa Qatar Telecom (Qtel) patrocinará a Liga dos Campeões da AFC de 2009 a 2012.

Classificação

Ranking de avaliação da AFC

Distribuição dos times 
Esquematização da distribuição dos times da Liga dos Campeões da AFC 2009:

Classificados para o play-off: (5 clubes)
 1 time classificado: , , ,  e 
Fase de grupos: (32 clubes)
 2 times classificados para play-off desistiram de jogar
 4 times classificados: , , ,  e 
 3 times classificados: 
 2 times classificados: ,  e 
 1 time classificado: 

Os times abaixo se classificaram para as play-offs, porém suas ligas não obtiveram critérios para a classificação na Liga dos Campeões

Play-off de classificação

Oeste asiático

Leste asiático

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B 

b.Se retirou da competição faltando dois jogos. Todos os resultados foram declarados nulos e sem efeito.
|}

Grupo C

Grupo D 

|}

Grupo E

Grupo F 

|}

Grupo G

Grupo H 

|}

Fase final 
As oitavas-de-final e a final foram realizadas em apenas uma partida e as quartas-de-final e as semifinais foram realizadas em partidas de ida e volta.

Artilharia 

10 gols (1)
  Leandro da Silva ()

8 gols (1)
  Prince Tagoe ()

7 gols (1)
  Denilson ()

6 gols (1)
  Nasser Al-Shamrani ()

5 gols (6)
  Araújo ()
  Renatinho ()
  Yoshizumi Ogawa ()
  Hicham Aboucharouane ()
  Dejan Damjanovic ()
  Zaynitdin Tadjiyev ()

4 gols (6)
  Abdulaziz Al-Saran ()
  Saleh Basheer ()
  Edu ()
  Juninho ()
  Marquinhos ()

4 gols (continuação)
  Jung Jo-Gook ()
  Kim Jae-Sung ()

3 gols (7)
  Sasho Petrovski ()
  Hyo-Jin ()
  Yuya Osaka ()
  Hubail ()
  Mirel Rădoi ()
  Therdsak Chaiman ()

2 gols (40)
  Hernán Barcos ()
  Abdurrahman Al-Qahtani ()
  Yasser Al-Qahtani ()
  Adam Kwasnik ()
  Joshua Kennedy ()
  Matt Simon ()
  Anderson ()
  Magno Alves ()
  Camacho ()
  Davi ()
  Fernando Baiano ()
  Fernandão ()
  Ngon A Djam ()
  Han Peng ()

2 gols (continuação)
  Li Jinyu ()
  Li Weifeng ()
  Ma Leileil ()
  Chong Tese ()
  Hosny Abdrabou ()
  Ali Karimi ()
  Ali Vahedi Nikbakht ()
  Arash Borhani ()
  Emad Mohammed (Sepahan)
  Hayato Sasaki ()
  Maya Yoshida ()
  Shinzo Koroki ()
  Takuya Nozawa ()
  Hwang Jae-Won ()
  Jang Eun-Oh ()
  Kim Chi-Woo ()
  Sim Woo-Yeon ()
  Tariq Al-Taib ()
  Yanko Valkanov ()
  Stevica Ristić ()
  Miljan Mrdaković ()
  Ahmad Latiff ()
  Anvarjon Soliyev ()
  Komoloddin Tadjiyev ()
  Odil Ahmedov ()
  Viktor Karpenko ()
  Musawengosi Mguni ()
|}

Premiação

Ver também 
 Liga dos Campeões da AFC

Ligações externas 
 

2009
2009 no futebol